Friedrich Harms ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Harms (Philosoph) (1819–1880), deutscher Philosoph
 Friedrich Harms (Rosenzüchter) (1831–1909), deutscher Rosenzüchter und Publizist 
 Friedrich Harms (Physiker) (1876–1946), deutscher Physiker
 Friedrich Harms (Kaufmann) (1916–2007), deutscher Saatgutgroßhändler